Lamer ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Lamer (1933–2007), kanadischer Richter
 Hans Lamer (1873–1939), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 René Le Lamer (* 1948), französischer Fußballspieler und -trainer
 Victor LaMer (1895–1966), US-amerikanischer Chemiker, entwickelte LaMer-Modell
Lamer steht für:
 einen Begriff aus dem Computerspieler-Jargon
 einen Computervirus, welches für den Commodore Amiga entwickelt wurde, siehe Lamer Exterminator
 eine Region im nördlichen Bayerischen Wald, siehe Lamer Winkel

Siehe auch:
 Lahmer
 Lammer